Волошиновський Йоахим Августович — організатор масового кооперативного руху на Поділлі, українофіл, літературний редактор, діяч налагодження українсько-польських стосунків,
 Іоан-Йосиф Волошиновський єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії після укладення Ужгородської унії.
Прізвища